Coco Robicheaux (1947-2011) est un artiste et musicien américain.
Dave Robicheaux est un personnage fictif créé par l’écrivain américain James Lee Burke.

Voir aussi 
 Robichaux, Robichaud, patronymes homophones